Abhaski jezik ili aphaski jezik (аҧсуа бызшәа, aṗsua byzš˚a; ISO 639-3: abk) je jezik koji se govori u Abhaziji, autonomnoj republici u Gruziji koja je samoproglasila neovisnost, te u Turskoj. U Gruziji ga govori 101.000 (1993.) i 4000 u Turskoj (1980.).

Jezik pripada u skupinu sjeverozapadnih kavkaskih jezika i poznat je po velikom broju suglasnika (preko 50) i istodobno samo dva samoglasnika, što ga čini jezikom s najmanje samoglasnika na svijetu. Postoje dva glavna dijalekta, sjeverni bzâp i južni (literalni) abz'âwa. kao ocem abhaske literature smatra se Dârmit' Gulia (1874. – 1960.), koji je napisao prvu novelu, utemeljivač je prvih abhaskih novina, pjesnik i prevoditelj.

Osobine

Pismo

Glasovi 

U sljedećoj tablici je prikazan sustav suglasnika abhaskog, koristeći simbole međunarodnoga fonetskog alfabeta (IPA):

Fonemi označeni bojama:

 zeleno se nalaze u dijalektima Bzyp i Sadz, ali ne u Abzhywa;
 crveno su ograničeni na dijalekt Bzyp.

Ukupno broj suglasnika u abhaskom je (po dijalektima):

 58 u Abzhywa;
 60 u Sadz;
 67 u Bzyp.

Dijalekt Sadz posjeduje distinktivnu geminaciju suglasnika:

 na dijalektu Sadz se razlikuju  "pepeo" prema  "crv"
 dijalekti Abzhywa i Bzyp imaju samo jedan oblik  za oboje.

Što se tiče samoglasnika, abhaski posjeduje samo /a/ i /ǝ/, doduše s brojnim alofonima.

Literatura 

 Čirikba, Vjačeslav A. 2003. Abkhaz (Languages of the world). München: LINCOM Europa. (engl.)
 Hewitt, B. G. 1979. Abkhaz (Lingua Descriptive Studies). Amsterdam: North-Holland. (engl.)
 Lomtatidze, K. V. 1968. Grammatika abchazskogo jazyka: fonetika i morfologija. Suchumi. (engl.)
 Marr, N. Ja. 1938. O jazyke i istorii abchazov. Moskau [u.a.]: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR. (rus.)

Poveznice 
 Abhazija
 Gruzija
 Kavkaz

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th), kôd ABK 
Ethnologue (15th)
Ethnologue (16th) 
Wikipedija na abhaskom
 Trenutačno izdanje Ethnolguea: kôd abk
Korpus abhaskog jezika

Sjeverozapadni kavkaski jezici
Jezici Gruzije
Jezici Turske
Abhazija
Jezici po abecedi:A